Эрих Варзиц (; , Хаттинген, Вестфалия — , Лугано, Швейцария) — немецкий лётчик-испытатель. Первый испытатель реактивного самолета на жидком топливе Heinkel He 176 (первый полёт 20 июня 1939 года) и турбореактивного самолёта Heinkel He 178 (27 августа 1939 года).

Биография

Испытания реактивных самолётов Хейнкеля 
В апреле 1937 года Эрих Варзиц совершил первый полет на самолёте Heinkel Не 112 V7 с использованием ракетного двигателя на аэродром Ной-Харденберг (г. Одербург).

После войны 
После окончания войны Эрих Варзиц жил в квартире в американском секторе. В 3 часа ночи с 5 на 6 декабря 1945 года он был арестован четырьмя советскими офицерами. Последовали многочисленные допросы, сконцентрированные на бывшей работе Варзица по испытаниям и разработке ракетных и реактивных самолетов в Пенемюнде и на заводах Хейнкеля. Варзица склоняли к подписанию контракта, который обязал бы его сотрудничать с СССР в течение пяти лет в области развития соответствующих технологий, но он отказался. . 

После возвращения в 1950 году, благодаря канцлеру Западной Германии Конраду Аденауэру, он основал собственную компанию «Maschinenfabrik Hilden». В 1965 году он вышел в отставку.

В апреле 1983 года Эрих Варзиц перенес инсульт и в результате умер в возрасте 76 лет 12 июля 1983 года в Лугано, Швейцария.

Ссылки 
 Официальный сайт, посвящённый Эриху Варзицу

Источники 

Лётчики-испытатели Германии
Немецкие лётчики Второй мировой войны